Marwitz steht für:
 Marwitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Marwitz (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Marwitz ist der Name folgender Orte:
 Marwitz (Oberkrämer), Ortsteil der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Marwice (ehemals Marwitz im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), heute Ortsteil der Gemeinde Lubiszyn, Heimat der Familie von der Marwitz
 Marwice (ehemals Marwitz im Landkreis Greifenhagen, Pommern), heute Ortsteil der Gemeinde Widuchowa
 Marwica (ehemals Klein Marwitz im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen), heute Ortsteil der Gemeinde Rychliki
 Marwica Wielka (ehemals Groß Marwitz im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen), heute Ortsteil der Gemeinde Rychliki